El paral·lel 4º sud és una línia de latitud que es troba a 4 graus sud de la línia equatorial terrestre. Travessa l'Oceà Atlàntic, l'Àfrica, l'Oceà Índic, el Sud-est Asiàtic, l'Australàsia, l'Oceà Pacífic i Amèrica del Sud.

Geografia 
En el sistema geodèsic WGS84, al nivell de 4° de latitud sud, un grau de longitud equival a  111,149 km; la longitud total del paral·lel és de 39.979 km, que és aproximadament % de la de l'equador, del que es troba a 442 km i a 9.560 km del Pol sud

Arreu del món 
A partir del Meridià de Greenwich i cap a l'est, el paral·lel 4° sud passa per: 

{| class="wikitable plainrowheaders"
! scope="col" width="125" | Coordenades
! scope="col" | País. Territori o mar
! scope="col" | Notes
|-

| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Llac Tanganyika
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Índic
| style="background:#b0e0e6;" | Passa entre illa Denis i illa Aride, 
|-
| 
! scope="row" | 
| illa de Sumatra
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Java
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| illa de Borneo
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Java
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| illa de Laut
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Estret de Macassar
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| illa de Sulawesi (Península de Selatan)
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Golf de Boni
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| illa de Sulawesi (Península de Tenggana)
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Banda
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| illa de Wowoni
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Banda
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al sud de l'illa de Buru,  Passa al sud de l'illa d'Ambon,  Passa al sud de l'illa de Seram, 
|-
| 
! scope="row" | 
| Illes de Seram Laut
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Ceram
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| illa de Nova Guinea
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar d'Arafura
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Illes d'Aiduma i Nova Guinea
|-
| 
! scope="row" | 
| illa de Nova Guinea
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Pacífic
| style="background:#b0e0e6;" | Mar de Bismarck, passa al nord de Manam, 
|-
| 
! scope="row" | 
| illa de Nova Irlanda
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Pacífic
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| illa de Babase
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Pacífic
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al sud d'illa McKean, Passa al sud d'illa Birnie, passa al nord de Manra, Passa al sud de Rawaki, 
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa Malden
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Pacífic
| style="background:#b0e0e6;" | 
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
| For about 13 km
|-
| 
! scope="row" | 
| Uns 7 km
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| AmazonasParáMaranhãoPiauíCeará
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al sud de l'atol de les Roques,  Passa al sud de l'illa Fernando de Noronha, 
|-
|}

Vegeu també 
 Paral·lel 3º sud
 Paral·lel 5º sud

Referències 

Línies de latitud